

Aviazione
 Fairchild 91 – idrovolante monomotore e monoplano da trasporto leggero
 Fairchild AT-21 Gunner – aereo da addestramento
 Fairchild C-26 Metroliner – designazione per la serie Fairchild Swearingen Metroliner di aerei turboelica
 Fairchild C-82 Packet – bimotore da trasporto tattico ad ala alta
 Fairchild C-119 Flying Boxcar – bimotore da trasporto tattico ad ala alta
 Fairchild Dornier 328JET – bimotore di linea regionale turbofan ad ala alta
 Fairchild Metro, precedentemente designato Swearingen Metroliner – bimotore turboelica di linea regionale ad ala bassa
 Fairchild PT-19, designazione aziendale Model M-62 – aereo da addestramento biposto, monomotore e monoplano
 Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II – bimotore monoposto da attacco al suolo ad ala rettilinea
 Fairchild T-46, "Eaglet" – aereo da addestramento

Geografia
 Fairchild – villaggio del Wisconsin, Stati Uniti d'America

Personaggi immaginari
 Alex Fairchild, nell'esercito noto come Slaphammer – personaggio della serie a fumetti Wildstorm Gen
 Caitlin Fairchild – personaggio della serie a fumetti Wildstorm Gen
 Francie Fairchild – personaggio della linea di fashion doll Barbie
 Vesper Fairchild – personaggio minore delle storie a fumetti di Batman

Persone
 Barbara Fairchild (1950) – cantautrice statunitense
 Jim Fairchild (1973) – cantautore e chitarrista statunitense
 John Fairchild (1943) – ex cestista statunitense
 Lucia Fairchild Fuller (1872-1924) – pittrice statunitense
 Lucius Fairchild (1831-1896) – politico, generale e diplomatico statunitense
 Mary Fairchild (1858-1946) – pittrice statunitense
 Morgan Fairchild, all'anagrafe Patsy Ann McClenny (1950) – attrice statunitense
 Robert Fairchild (1988) – ballerino, attore e cantante statunitense

Altro
 Fairchild Aircraft – industria aeronautica e aerospaziale
 Fairchild Air Force Base – base militare gestita dalla United States Air Force
 Fairchild Channel F – prima console programmabile basata su cartucce ROM
 Fairchild Semiconductor – compagnia statunitense di semiconduttori